Cățelul Pat (în ) este un serial de animație franco-italiano-belgian pentru copii, creat de Patrick Ermosilla și co-produs de mai multe companii, printre care Animoka Studios și Toon Factory. Acesta se bazează pe jocul pentru telefoanele mobile cu numele Space Dog de către Sylvain Seynhaeve.

Serialul și-a făcut debutul în Belgia pe canalul La Trois, pe 3 aprilie 2017. În România premiera a fost inițial propusă pentru 26 august 2017, dar datorită unor probleme tehnice serialul a fost mutat de mai multe ori, urmând ca premiera oficială să fie pe 2 decembrie 2017, pe canalul Boomerang.

Premisă
Personajul principal este Pat, un câine mic de statură dar cu un mare talent la crearea de idei trăsnite. În fiecare zi el trebuie să o salveze pe Lola, stăpâna sa de 10 ani, de toate problemele în care ea se bagă. Lola crede că Pat este doar un câine obișnuit care vrea să se joace, dar de fapt el este un adevărat erou ce salvează ziua fie față de Victor, vecinul răutăcios de vis-a-vis, de păsările Guano neastâmpărate sau de Tank, câinele cel mare. Iar pentru asta Pat creează tot felul de mașinării din fiarele din magazie, care merg tot timpul.

Personaje
 Pat - Personajul principal al serialului este un câine inteligent, curajos, bun la suflet și cu înclinații mecanice. Acesta va bate și cele mai lungi drumuri pentru a-i proteja pe cei dragi lui, chiar dacă asta înseamnă să o facă și în cel mai trăznit și în același timp inteligent mod posibil.
 Lola - Lola este stăpâna lui Pat. Aceasta are o legătură strânsă și specială cu câinele ei, dar de cele mai multe ori habar nu are de aventurile trăsnite în care acesta se bagă.
 Capișon (en. Hoodie) - Capișon este celălalt animal de companie al Lolei, o pisicuță albă care poartă pe cap (după cum sugerează și numele) o mică bonetă albastră. Are o curiozitate destul de mare, ceea ce o duce de obicei în cele mai multe buclucuri, din care aproape tot timpul Pat trebuie să o scoată. Însă tot ce face Capișon o face doar din pură inoncență.
 Victor - Victor este vecinul de vis-a-vis al Lolei și principalul antagonist al serialului. Este de vârsta Lolei, și este foarte neascultător și arogant. Îi urește foarte mult pe Lola și Pat, și uneori încearcă planuri pentru a-i sabota. Dar când acesta are nevoie de ajutor, uneori se mai aliază cu Lola pentru a-l ajuta.
 Tank - Tank este un câine mare, gras și albastru, și animalul de companie al lui Victor. Este foarte leneș și lent, și de obicei ar face orice doar pentru mâncare. Uneori Victor îl pune să facă ceva iar el va refuza, ceea ce îi dă de obicei acestuia bătăi de cap.
 Păsările Guano - sunt un trio de păsări Guano ce locuiesc în cartier și care îi dau tot timpul bătăi de cap lui Pat. De obicei ele cred că Pat le deranjează din odihna lor și acesta este motivul pentru care vor să îl enerveze și să îl tortureze. Ce le place să să facă este să o prindă pe Capișon întotdeauna și să o pună într-o cutie sau în cușcă.         
 Mama și tata lui Lola - sunt părinții Lolei.       
 Mama și tata lui Victor - sunt părinții lui Victor. Fețele lor sunt nevăzute și sunt enervați de acesta.                        
 Lucy - este cea mai bună prietenă a Lolei                        
 Hugo - este un alt prieten de-al Lolei, un băiețel care poartă ochelari și este cam împiedicat.                        
 Puișor - este o găină lucrătoare care doar cotcodăcește și poartă pantofi.

Episoade

Legături externe
 

Seriale de televiziune din 2017
Seriale de animație
Seriale franceze
Seriale de comedie
Boomerang
Desene animate
Personaje de desen animat